Major League Soccer 2017 was het 22ste seizoen in de geschiedenis van deze Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 4 maart en eindigde met de finale om de MLS Cup op 9 december 2017. In 374 duels werd in totaal 1.110 keer gescoord, goed voor een gemiddeld van 2,97 goal per wedstrijd. Topscorer werd Nemanja Nikolić van Chicago Fire met 24 treffers. Nieuwkomers dit seizoen waren Atlanta United FC en Minnesota United.

Eindstand

Eastern Conference

Play-offs

De beste vier teams van beide divisies kwalificeerden zich voor de play-offs. Hier streden ze via een kwartfinale, halve finale en een finale om het kampioenschap van de Major League Soccer.

{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1= Kwartfinale
| RD2= Halve finale
| RD3=MLS Cup 2017

| RD1-time01= Columbus Crew
| RD1-gols01i=4
| RD1-gols01v=0
| RD1-gols01agr=4
| RD1-time02= New York City FC
| RD1-gols02i=1
| RD1-gols02v=2
| RD1-gols02agr=3

| RD1-time03= New York Red Bulls
| RD1-gols03i=1
| RD1-gols03v=1
| RD1-gols03agr=2
| RD1-time04= Toronto FC
| RD1-gols04i=2
| RD1-gols04v=0
| RD1-gols04agr=2

| RD1-time05= Houston Dynamo
| RD1-gols05i=0
| RD1-gols05v=2
| RD1-gols05agr=2
| RD1-time06= Portland Timbers
| RD1-gols06i=0
| RD1-gols06v=1
| RD1-gols06agr=1

| RD1-time07=Vancouver Whitecaps
| RD1-gols07i=0
| RD1-gols07v=0
| RD1-gols07agr=0
| RD1-time08= Seattle Sounders
| RD1-gols08i=0
| RD1-gols08v=2
| RD1-gols08agr=2

| RD2-time01= Columbus Crew
| RD2-gols01i=0
| RD2-gols01v=0
| RD2-gols01agr=0
| RD2-time02= Toronto FC
| RD2-gols02i=0
| RD2-gols02v=1
| RD2-gols02agr=1

| RD2-time03= Houston Dynamo
| RD2-gols03i= 0
| RD2-gols03v= 0
| RD2-gols03agr= 0
| RD2-time04= Seattle Sounders
| RD2-gols04i= 2
| RD2-gols04v= 3
| RD2-gols04agr= 5

| RD3-time01= 'Toronto FC
| RD3-gols01i=
| RD3-gols01v=
| RD3-gols01agr= 2
| RD3-time02= Seattle Sounders
| RD3-gols02i=
| RD3-gols02v=
| RD3-gols02agr= 0
}}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met veertien of meer treffers achter hun naam; cijfers zijn inclusief play-offs.Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2017 uitkwamen in de Major League Soccer.

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn inclusief de play-offs''

Zie ook
Amerikaans voetbalelftal in 2017
Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017

Amerikaans voetbalseizoen
Canadees voetbalseizoen
Competitievoetbal 2017
Major League Soccer